

Teste di serie 

  Jiří Veselý (qualificato)
  Blaž Rola (secondo turno)
  Robin Haase (secondo turno, ritirato)
  Lukáš Lacko (secondo turno)

  Gō Soeda (qualificato)
  Máximo González (secondo turno)
  Kenny de Schepper (qualificato)
  Alejandro González (qualificato)

Qualificati 

  Jiří Veselý
  Kenny de Schepper

  Gō Soeda
  Alejandro González

Lucky loser 

  Alejandro Falla

  Lucas Pouille

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2015
ATP World Tour 2015